Coëtivy peut désigner :
 Coëtivy, une île des Seychelles ;
 Famille de Coëtivy, famille noble bretonne originaire du manoir de Coëtivy dans la paroisse de Plouvien (commune de Bourg-Blanc désormais) dont :
 Alain III de Coëtivy (vers 1370 - 1425), un noble breton ;
 Prigent VII de Coëtivy ou Prégent VII de Coëtivy (1399 - 1450), gouverneur de La Rochelle, amiral de France ;
 Alain IV de Coëtivy (1407 -1474), prélat français, évêque de Nîmes, puis de Dol ; cardinal ; surnommé "Le cardinal d'Avignon" ;
 Olivier de Coëtivy (1418 -1480), un militaire français ;
 Le Maître de Coëtivy est un peintre et enlumineur français actif entre 1450 et 1475.